Jesús López puede referirse a:
Jesús López Lira (1888-1915), un militar mexicano.
Jesús López-Cancio (1917-2008), un gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Madrid, Palencia, Santander y Navarra durante el franquismo.
Jesús López Pacheco (1930-1997), un novelista, dramaturgo, poeta y ensayista español.
Nicolás de Jesús López Rodríguez (1936-), un cardenal de la Iglesia católica.
Jesús López Cobos (1940-2018), un director de orquesta español.
Jesús López Santamaría (1942-), un historiador, poeta y pintor español.
Jesús López Carril (1949-), un exciclista español.
Gerardo de Jesús Rojas López (1957-), un obispo católico mexicano.
Antonio Jesús López Nieto (1958-), un exárbitro de fútbol.
Jesús López Velázquez (1979-), un futbolista español.
Jesús López García, más conocido como Suso de Marcos (1950-), un artista escultor español.
Pedro de Jesús López (1970-), un narrador y ensayista contemporáneo cubano.
Pedro Jesús López Pérez de Tudela (1983-), un futbolista español.